Taiwan Beer – storico marchio di birra taiwanese, prodotta dalla Taiwan Tobacco and Liquor Corporation
 Taiwan Beer – società di pallacanestro